het scheikundig element Seleen
 Selenium (software), een testframework voor webapplicaties